Nilo Peçanha — sétimo presidente (1909-10) do Brasil

Geografia 
Nilo Peçanha (Bahia) —  município do estado da Bahia
Avenida Nilo Peçanha - via pública no município de Nova Iguaçu
Educação
Liceu Nilo Peçanha — estabelecimento de ensino de Niterói, estado do Rio de Janeiro
Cultura e artes
 Palácio Nilo  Peçanha ou Palácio do Ingá

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos